Чемпионат Эстонии по футболу 1944 — 23-й чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 6 команд, первый этап должен был состояться с 21 мая по 12 июля, однако чемпионат был прерван наступлением советских войск.

Участники 
 Тервис;
 Политсей Спордиклуб;
 Эстония;
 Калев;
 Спорт;
 Спордиклуб.

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1944
Футбол в Европе в 1944 году
1944 год в Эстонии